Włodarski ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Włodarski (1807–1875), polnischer Weihbischof
 Bronisław Włodarski (1895–1974), polnischer Historiker
 Marek Włodarski (1903–1960), polnischer Maler

Siehe auch:
 Wolodarski